Подлеси може бити:

 Подлеси (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Подлеси (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република